Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti (DRFK) (, ) er et russisk politisk parti. Partiet anses af mange for at være efterfølgeren af Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP). Partiet selv understreger sin russiske karakter og inkluderer både russisk patriotisme og nationalisme sammen med den traditionelle marxismen-leninismen.

Partiet blev grundlagt den 14. februar 1994. Partiets leder har siden stiftelsen været Gennadij Zjuganov.

Partiet finder sin stærkeste tilslutning blandt pensionister, industriarbejdere og kollektivbønder, i de seneste par år er også yngre vælgere begyndt at støtte op om partiet. Det er i landsbyer, særligt i den sydlige del af landet, og i byerne rundt om Moskva, partiet for sin største støtte fra.

Valgresultater

Præsidentvalg  
I alle præsidentvalg, der har været afholdt i Den Russiske Føderation, er det kommunistiske partis kandidater blevet toer. I 2012 hævdede flere oppositionspolitikere, herunder Boris Nemtsov, at Dmitrij Medvedev havde indrømmet for dem, at Zjuganov faktisk ville have vundet valget i 1996, hvis der ikke havde været valgsvindel til fordel for Jeltsin. Zjuganov fik, i henhold til de officielle resultater, 17.18% af stemmerne ved præsidentvalget i 2012. Ifølge uafhængige observatører, var der omfattende valgsvindel til fordel for Putin. Zjuganov kaldte valget "tyvagtigt og absolut uærligt og uværdigt".

Parlamentsvalg

Valgresultat ved parlamentsvalgene efter føderalt element

Referencer

Eksterne henvisninger 
 KPRF's hjemmeside 

Føderations Kommunistiske Parti
Kommunistiske Parti